

Особи 

 Салвадор Агра — португальський футболіст

Географічні об'єкти

Агра — місто в індійському штаті Уттар-Прадеш.
 Агра — історичний регіон в Індії.

Агра () — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Варезе.

Агра — місто, штат Канзас
 Агра — місто, штат Оклахома